een voormalige school (SGN) in Amsterdam; zie Bredero Mavo
 een onderwijsinstelling (SG Noord) in Antwerpen; zie Arrondissement Antwerpen